Тажиев — фамилия; имеет женскую форму Тажиева.
 Тажиев, Аскар Сагиевич — посол Казахстана в Норвегии (2013 — 17 сентября 2014).
 Тажиев, Баходыр Садуллаевич (род. 1958) — председатель совета фермеров Хорезмской области, сенатор (2015).
 Тажиев, Есентай Бодесович (род. 1947) — казахстанский врач-организатор высшей категории, доктор медицинских наук.
 Тажиев, Ибрагим Тажиевич (1904—1960) — государственный деятель Казахской ССР.
 Тажиев, Игорь Ибрагимович (1947—2016) — советский и российский архитектор, сын Ибрагима Тажиевича Тажиева.
 Тажиев, Сагатбек Арынович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.